Arja Kantola – pattinatrice di velocità finlandese
 Eerik Kantola – calciatore finlandese, difensore
 Eija Kantola – cantante finlandese
 Petteri Kantola – ex sciatore alpino finlandese